Ива́н Бага́ев:
 Багаев, Иван Михайлович (род. 1951) — советский и российский оператор-постановщик.
 Багаев, Иван Степанович (1906—1992) — советский боксёр и тренер по боксу.